Lega Nazionale Pallacanestro – organismo cestistico italiano esistito dal 1973 al 2013
 Lega Nazionale Pallacanestro – organismo cestistico italiano fondato nel 2013